Römischer Qanat (römische Tunnelwasserleitung) bezeichnet:

 Römischer Qanat (Brey) im Landkreis Mayen-Koblenz
 Römischer Qanat (Mehring) im Landkreis Trier-Saarburg
 Römischer Qanat (Pölich) im Landkreis Trier-Saarburg